Лецити́ны (от  — желток) — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором. Впервые выделены в 1845 году французским химиком Гобли из яичного желтка (отсюда и название). Коммерческий лецитин получают преимущественно из соевого масла.

Состав 
Лецитины — сложные эфиры аминоспирта холина и диглицеридфосфорных кислот. Ввиду того, что основой лецитина являются фосфолипиды, иногда эти термины используются как синонимы.
Основными фосфолипидами, содержащимися в соевом лецитине, являются фосфатидилхолин (19—21 %), фосфатидилэтаноламин (8—20 %), инозитол-содержащие фосфатиды (20—21 %) и фосфатидилсерин (5,9 %).

Кроме того, соевый лецитин может содержать соевое масло (33—35 %), свободные жирные кислоты, сложные эфиры, токоферолы, биологические пигменты, стерины и стеролы (2—5 %), углеводы (5 %).

При расщеплении лецитинов (например, в тонком кишечнике под действием панкреатических ферментов) образуются высшие жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, арахидоновая), трехатомный спирт глицерин, фосфорная кислота и холин.

Применение 
Лецитин является поверхностно-активным агентом. Он хорошо работает на поверхности раздела фаз различных субстанций. В присутствии двух несмешиваемых жидких фаз лецитин понижает поверхностное натяжение и действует как эмульгатор. Когда необходимо взаимодействие между твердой и жидкой фазой, лецитин действует как смачивающий и диспергирующий агент. При использовании между твердыми фазами вещество работает как смазочный агент и агент освобождения (неприлипания к формам). В водном растворе фосфолипиды лецитина могут образовывать либо липосомы, бислойные мембраны, мицеллы, либо пластинчатые структуры, в зависимости от гидратации и температуры.

В пищевой промышленности 
Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322) находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури (для снижения их вязкости во рту и в качестве антиоксиданта, препятствующего старению изделий), кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий, маргарина, майонеза, выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, вафель, а также при изготовлении жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов.

В химической промышленности 
За пределами пищевой промышленности лецитин используется в жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях и косметике. Другие применения — обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.

В медицине 
Лецитин является действующим веществом так называемых гепатопротекторов, призванных предупреждать заболевания печени. На основе фосфолипидов производятся препараты «Эссенциале Форте», «Эссенциале Н», «Эсливер Форте», «Наш лецитин», ряд БАДов.

Источники лецитина 
Коммерческий лецитин — побочный продукт рафинации растительных масел путём гидратации:
 Соевый лецитин производят из очищенного соевого масла при низкотемпературной обработке. Это наиболее распространённый эмульгатор в современной пищевой промышленности.
 Подсолнечный лецитин получают путём экстракции из подсолнечного масла. Подсолнечные лецитины отличаются от соевых лецитинов в первую очередь составом и содержанием жирных кислот, которые у каждой из масличных культур различны.

Польза и вред 
Поскольку при расщеплении лецитинов образуется необходимый человеческому организму холин, в научно-популярной литературе можно встретить утверждения о полезности лецитина для здоровья. Аллергические реакции на лецитин (в первую очередь, соевый) встречаются, но крайне редко.

Микрофлора кишечника преобразует лецитин в триметиламиноксид, высокий уровень которого в крови чреват риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Примечания 

Фосфолипиды
Пищевые добавки